Als Schlacht von Poitiers werden folgende Schlachten bezeichnet:
 die Schlacht von Tours und Poitiers zwischen Franken und Mauren im Jahr 732
 die Schlacht bei Poitiers zwischen England und Frankreich im Jahr 1356

Siehe auch:
 die Belagerung von Poitiers (955), eine Auseinandersetzung zwischen Hugo dem Großen und Wilhelm III. von Aquitanien
 die Belagerung von Poitiers (1569) während der französischen Religionskriege